

Personen met de achternaam Rapp
Anthony Rapp (1971), een Amerikaanse acteur en zanger
Jean Rapp (1771-1821), een Franse generaal en politicus
Karl Rapp (1882-1962), een Duitse ingenieur, oprichter van de vliegtuigmotorfabriek Rapp Motorenwerke, het latere BMW

Overig
RAPP, Russische Proletarische Arbeiders Associatie, een Sovjet-Russische schrijversvereniging